Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja USA podczas czempionatu w Moskwie.

W reprezentacji znalazło się dwudziestu medalistów igrzysk olimpijskich w Londynie. Dziewięcioro lekkoatletów broniło w Moskwie złota zdobytego indywidualnie podczas Mistrzostw Świata 2011 – Jason Richardson (bieg na 110 metrów przez płotki), Christian Taylor (trójskok), Jesse Williams (skok wzwyż), Dwight Phillips (skok w dal), Trey Hardee (dziesięciobój), Carmelita Jeter (bieg na 100 metrów), Jennifer Simpson (bieg na 1500 metrów), Lashinda Demus (bieg na 400 metrów przez płotki) oraz Brittney Reese (skok w dal). Uzyskali oni automatyczną kwalifikację na światowy czempionat w Moskwie, bez konieczności wypełnienia minimum.

Do składu reprezentacji automatycznie zakwalifikowali się także triumfatorzy Diamentowej Ligi z roku 2012 (Charonda Williams, Dawn Harper-Nelson, Chaunté Howard oraz Reese Hoffa).

Z grona indywidualnych medalistów (srebrnych i brązowych) ostatniej edycji mistrzostw świata, w Moskwie nie wystąpili Walter Dix, Danielle Carruthers oraz Jillian Camarena-Williams.

W gronie reprezentantów Stanów Zjednoczonych znajduje się pięcioro aktualnych rekordzistów świata – Ashton Eaton (dziesięciobój oraz siedmiobój w hali), Aries Merritt (bieg na 110 metrów przez płotki), Jennifer Suhr (skok o tyczce w hali) oraz Allyson Felix i Carmelita Jeter (obie w sztafecie 4 × 100 metrów).

Troje zawodników powołanych do reprezentacji nie ukończyła przed mistrzostwami 20. roku życia (Mary Cain, Arman Hall oraz Ajee Wilson).

Medaliści

Występy reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Uwagi

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
2013 w Stanach Zjednoczonych